Чарльз Джекобс ():
 Джекобс, Чарльз — американский легкоатлет, призёр летних Олимпийских игр 1908.
 Джекобс, Чарльз — американский игрок в рокки, чемпион летних Олимпийских игр 1904.